Патанамтитта:

 Патанамтитта — город в штате Керала, Индия.
 Патанамтитта — округ в штате Керала, Индия.